Endura (pisany również jako Endvra) – nieistniejący już brytyjski zespół dark ambientowy aktywny w latach 90. XX w.

Historia 
Zespół powstał w roku 1993 w West Cornforth w Wielkiej Brytanii. W skład wchodziło zawsze wyłącznie dwóch członków, Stephen Pennick i Christopher Walton. Panowie poznali się na początku roku 1993, Walton akurat był wtedy poszukiwany przez organy ścigania we Francji za prezentację na festiwalu muzyki industrialnej pokazów przemocy i pornografii. On sam określał siebie wyraźnie mianem mizantropa.

Początkowo zespół przyjął nazwę AbRAXAS i pod tą właśnie nazwą wydał swą pierwszą kasetę Hexe. Ostateczna nazwa zespołu Endvra pochodzi od katarskiego rytuału postu prowadzącego do śmierci. Zespół przyjął ją w roku 1994 i przearanżował część kasety Hexe tworząc swoją pierwszą płytę CD Dreams of Dark Waters. Po pewnym okresie ciszy w działalności zespół powrócił latem 1996 roku wydając jednocześnie aż trzy albumy: The Light is Dark Enough (wytwórnia Allegoria), Liber Leviathan (wytwórnia Aesthetic Death) i Black Eden (amerykańska wytwórnia Red Stream) oraz pod koniec roku kasetę Ard Inn Ar (wydawnictwo Old Europa Cafe). Po wydaniu kolejno w roku 1997 płyty Great God Pan oraz w 1998 płyty The Watcher zespół zakończył działalność wydawniczą w roku 1999 podwójnym albumem CD Elder Signs. W roku 2001 zespół rozwiązał się wydając pożegnalne EP Great Pan is Dead. Stephen Pennick skupił się na działalności w swym solowym projekcie Ontario Blue, obaj jednakże kontynuowali działalność w swej wytwórni muzycznej Enlightenment Communications. Również Walton zaangażował się we własną działalność muzyczną w zespole TenHornedBeast.

W swojej twórczości Endvra mieszała elementy muzyki ambient z polirytmią, chantami i efektami muzycznymi takimi jak echo czy grzechotanie łańcuchów. Ich styl był określany jako „łączący syntezatorowe brzmienie Tangerine Dream z niezdrową dozą Aleister Crowleya, H.P. Lovecrafta i substancji psychoaktywnych”, „bezwzględnie prześladujący i mroczny” czy po prostu „neoklasyczny”. Sam Walton czasem przyznawał, ze Pennick ma większy od niego talent muzyczny ale on sam jest bardziej pomysłowy.

Skład 
 Stephen Pennick
 Christopher Walton

Dyskografia

Zobacz też 
 Tangerine Dream

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Endvra w serwisie Discogs

Brytyjskie zespoły ambient